Терюха́ () — деревня в Гомельском районе Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр Терюхского сельсовета.

География 
Село расположено в 25 км на юг от Гомеля, в 7 км от железнодорожной станции Терюха, на линии Гомель — Чернигов, на реке Терюхе (притоке реки Сож). Рядом расположены озеро Качье (), ста́рики рек Сож, Казара, Кожеев.

Транспортная связь по автомобильной дороге М8 Гомель — Чернигов (трасса Е95 Санкт-Петербург — Одесса).

История 
Археологами обнаружены курганы (30 насыпей) железного века. Эта находка свидетельствует о заселении данного места с древних времён.

Согласно письменным источникам деревня известна с XVIII века как деревня в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. С 1775 году деревня находилась во владении фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского. С 1834 года владение фельдмаршала графа И.Ф. Паскевича. В 1816 году в Климовской экономии Гомельского имения. С 1830 года работали мельница и сукноваляльня, с 1833 года — пилорама. В 1850 году рядом прошла дорога Санкт-Петербург — Киев. В 1867 году возведена деревянная Георгиевская церковь. В 1885 году работали водяная и ветряная мельницы, постоялый двор. В 1897 году хлебозапасный магазин, школа грамоты, 4 ветряные мельницы, 3 круподробилки, 2 маслобойни, кузница. В 1909 году в Дятловичской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии.

В 1926 году действовали врачебный и ветеринарный пункты, почтовый пункт, начальная школа, лавка.

С 8 декабря 1926 года по 16 июля 1954 года и с 11 января 1973 года центр Терюхского сельсовета Дятловичского, с 4 августа 1927 года Гомельского, с 10 февраля 1931 года по 16 июля 1954 года Тереховского, и с 11 июля 1973 года Гомельского районов Гомельского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1930 году организован колхоз «Социализм». Работали паровая мельница, лесопилка, круподробилка, бондарная артель, циркулярная пила, кузница.

Во время Великой Отечественной войны 27 сентября 1943 года оккупанты сожгли деревню и убили 42 мирных жителя. Освобождена 28 сентября 1943 года. В боях возле деревни погибли 274 солдата 37-й гвардейской дивизии 19-го стрелкового корпуса 65-й армии Центрального фронта. Среди погибших был Герой Советского Союза А.Д. Вологин. На фронтах погибли 96 жителей деревни.

В 1959 году центр колхоза «Социализм», в который входили также Шутовка, Терешковичи. Размещаются средняя школа (в 1996 году построено новое кирпичное здание), библиотека, детский сад-ясли, отделение связи, кафе, 2 магазина.

В школе с 1963 года действует музей.

Описание 
В деревне 270 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из коротких улиц и переулков, которые создают 2 квартала. К ним примыкают 2 улицы. Застройка двухсторонняя, дома преимущественно деревянные, усадебного типа. В 1987 году построены 50 кирпичных домов коттеджного типа, в которые были переселены жители с загрязнённых после катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий. В 2010 году построено около 100 новых домов и 2 многоквартирных дома.

Население

Численность 
 2004 год — 270 дворов, 783 жителя

Динамика 
 1773 год — 20 дворов
 1798 год — 178 жителей
 1816 год — 47 дворов, 217 жителей
 1834 год — 54 двора, 460 жителей
 1885 год — 112 дворов, 669 жителей
 1897 год — 147 дворов, 894 жителя (согласно переписи)
 1909 год — 182 двора, 1174 жителя
 1926 год — 239 дворов
 1959 год — 834 жителя (согласно переписи)
 2004 год — 270 дворов, 783 жителя

Улицы 
 Валогина
 Кооперативная
 Красноармейская
 Новая
 Победы
 Пушкина
 Советская
 Стахановская (ст. назв. Колбуховка)

Культура 

 Музей боевой и трудовой славы ГУО "Терюхская средняя школа". Размещены экспозиции: "Великая Отечественная война в судьбах жителей деревни Терюха", "Этнографический раздел", "Летопись деревни Терюха", "История Терюхской школы", экспозиция, посвящённая расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время".

Достопримечательность 

 Братская могила (1943 г.)

Известные уроженцы 
 Ермаков, Василий Петрович (1845—1922) — российский математик, член-корреспондент Петербургской АН, с 1899 года заслуженный профессор.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 
 Терюхский сельсовет
 Гомельский райисполком

Населённые пункты Гомельского района